Cojedes é um dos estados da Venezuela.

Municípios 
 Anzoátegui (Cojedes)
 El Pao de San Juan Bautista (El Pao)
 Falcón (Tinaquillo)
 Girardot (El Baúl)
 Lima Blanco (Macapo)
 Ricaurte (Libertad)
 Rómulo Gallegos (Las Vegas)
 San Carlos de Austria (San Carlos)
 Tinaco (Tinaco)

Cojedes
Estados e territórios fundados em 1864